

Населені пункти та їхні частини
 Гміна Цисек
 Цисек — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Цисек (річка)

  () — прізвище.

Примітки